Kalasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kalasjön (Agunnaryds socken, Småland), sjö i Ljungby kommun,  (7,85 ha)
Kalasjön (Burseryds socken, Småland), sjö i Gislaveds kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn